Corrida (Plural: Corridas) ist das spanische und galicische Wort für „Lauf“, „Rennen“ und steht für:

 einen Stierkampf, spanisch corrida (de toros)
 Corrida Internacional de São Silvestre, internationaler Silvesterlauf in São Paulo (Brasilien)
 Corrida Bulloise, Laufveranstaltung in Bulle FR (Schweiz)
 Corrida de Langueux, Laufveranstaltung in Langueux (Frankreich)
 Corrida de Houilles, Laufveranstaltung in Houilles (Frankreich)
 Corrida de Toro, deutscher Titel einer Simpsons-Episode (Staffel 17, Folge 16)

Siehe auch

 Corrido